Störhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Störhustjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,1 ha)
Störhustjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn